El término Mido puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Mido, una freguesia portuguesa en Almeida;
 a Mido, un personaje de The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
 a Ahmed Hossam Mido, un futbolista egipcio;
 a Mido SA, una compañía suiza relojera de lujo.